ОАО «Горизонт» — российское предприятие, разработчик и производитель стационарных средств технического контроля, навигационных и радиолокационных систем, беспилотных навигационных комплексов. 

Адрес: город Ростов-на-Дону, Омская улица, 2Ж.

История 
Основан в 1949 году как «Завод радионавигационной аппаратуры». В настоящее время это АО «Горизонт». В течение недолгого времени завод был только производственной базой. Однако уже в 1953 году молодой конструкторский коллектив разработал и запустил в серийное производство мобильный радиолокационный маяк-ответчик «Знак». Еще через четыре года была разработана самая массовая станция для судов морского и рыболовецкого флотов СССР - НРЛС «Дон».

В 1960-х годах «Горизонт» выпускал уже не только навигационное оборудование и радиолокационное оборудование: для нужд обороны СССР поставлялись корабельные системы управления оружием — система управления торпедной стрельбой «Балкан» и система управления стрельбой для малых кораблей «Рангоут» (4Ц -30), удостоенная Ленинской премии. Это был технический прорыв государственного масштаба благодаря инновациям завода: впервые были использованы стабилизированная антенна параболического типа и специальные счетно-разрешающие устройства. В 1970- х на смену этим комплексам пришли новые изделия производства «Горизонта» - системы управления противокорабельного комплекса «Дунай» (1970-е - 1986), в 1980-х - РЛК обнаружения и сопровождения высокоскоростных низколетящих целей и выдачи целеуказания в арт-комплексы МР-350 («Подкат»), затем система управления противокорабельного ракетного комплекса «Москит» (1982-1995), которые внесли существенный вклад в репутацию непобедимого и влиятельного государства - СССР.

Отдельно стоит отметить уникальный продукт сотрудничества российской науки и болгарской промышленности - НРЛС серии «Кивач». Эта станция , разработанная конструкторами «Горизонта» в 1966 году, на протяжении многих лет выпускалась в Народной Республике Болгария. Десятками международных наград, полученных НРЛС «Кивач» на международных выставках, подтвержденными долгими годами практической службы. Начиная с 1967 года станциями серии «Кивач» были оснащены практически все торговые суда стран СЭВ, где они работали без сбоев и нареканий.

Российские моряки добрым словом вспоминают НРЛС серии «Донец» (1960), НРЛС «Волга»(1967), «Миус» (1970), которые верой и правдой служили на российских кораблях и судах. В 1974 году их сменили НРЛС серии «Наяда», отвечавшие последним требованиям в области радиолокации и радионавигации.

За разработку в 1985 году РЛС противоминного наблюдения миллиметрового диапазона «Лиса» и заслуги перед Отечеством коллектив «Горизонта» был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Однако получение высокой награды не избавило завод от сложностей перестройки. В этот тяжелый период, когда многие предприятия испытывали трудности, заводом были разработаны и выпускались НРЛС «Лиман» и «Наяда-25М1». А в 1993 году впервые в России была разработана и установлена РЛС обзора летного поля «Аксай».

В 1959 году - «Горизонтом» создан первый образец навигационной радиолокационной станции для военно-морского флота (МР-102). Она была совсем не похожа на современные сверхсложные системы, которые, продолжая серию, носят название НРЛС МР-231-1, -2, -3, -4 и до сих пор являются гордостью российской науки и промышленности. Именно изделия этой серии во многом стали отправным пунктом для работы конструкторов «Горизонта»над интегрированными системами, результатом которой стали мостиковые системы, вобравшие в себя более чем полувековой опыт конструкторской мысли.

Настоящее время 
Сегодня это не только навигационные и радиолокационные станции для кораблей и судов, мостиковые системы, но и береговые РЛС («Наяда-5МП», «Буссоль-С»), мобильные и стационарные комплексы технического наблюдения, оптико-электронные комплексы, тепловизионная техника. С 2003 года завод активно занимается разработкой и производством LCD-мониторов промышленного и военного назначения, многофункционального пультового оборудования, рабочих мест операторов. Современные разработки предприятия отличаются не только техническим новаторством, но и актуальностью. В 2004 году предприятие отмечено дипломом «За разработку и внедрение в служебно-боевую деятельность пограничной службы ФСБ России перспективных средств охраны государственной границы» от Федеральной службы военно-технического сотрудничества Российской Федерации, а также дипломом 1 степени международного конкурса «Национальная безопасность» и медаль «Гарантия качества и безопасности».
В 2007 году автономный пост технического наблюдения за надводной обстановкой «Рубеж» был удостоен Кубка лидера и диплома 1 степени. В 2008 г. «Горизонт» представил свою новую разработку-мобильный патрульный комплекс оптико-электронного наблюдения «Патриот-Ортикон» - и был награждён дипломом «За достойный вклад в обеспечение региональной безопасности». 2009 год - пополнение линейки специальных стационарных средств технического наблюдения новыми комплексными решениями. 2010 год - организация совместного производства Мобильных комплексов технического контроля "Патриот-ОКАПИ-Ровер" в Бразилии. 2011 год - кубок 1 степени за разработку и производство Беспилотного авиационного комплекса "Горизонт Эйр S-100" от ПС ФСБ России.

Деятельность

Изделия 
 беспилотные авиационные комплексы;
 мобильные радиолокационные и оптико-электронные патрульные комплексы;
 стационарные и мобильные береговые и сухопутные комплексы технического контроля;
 оптико-электронные модули и комплексные системы;
 радиолокационные комплексы обеспечения контроля надводной обстановки прибрежных акваторий;
 системы управления движением судов (СУДС);
 корабельные радиолокационные и навигационные станции освещения надводной обстановки;
 электронные картографические навигационно-информационные системы (ЭКНИС);
 интегрированные навигационные системы (ИНС);
 корабельные мостиковые системы;
 промышленные LCD мониторы 40 типоразмеров;
 системы управления техническими средствами корабля;
 автоматизированные рабочие места и многофункциональные пульты с сенсорным управлением.

Страны экспорта 
, , , , , , , , , , .

Ссылки 
 Официальный сайт ОАО «Горизонт»
https://www.list-org.com/company/38056 — статус предприятия.

Компании, основанные в 1949 году
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Предприятия Ростова-на-Дону